Vojna a mír může být:

literární díla
 Vojna a mír (Proudhon) – kniha Pierre-Josepha Proudhona
 Vojna a mír – čtyřdílný román Lva Nolajeviče Tolstého z roku 1869

audiovizuální díla
 Vojna a mír (film, 1915) – ruský film režisérů Vladimíra Gardina and Jakova Protazanova
 Vojna a mír (film, 1956) – americký film režiséra Kinga Vidora z roku 1956
 Vojna a mír (film, 1968) – čtyřdílný sovětský film režiséra Sergeje Bondarčuka z let 1965 až 1968 (později upraven na vícedílný televizní sestřih)
 Vojna a mír (seriál, 1972) – dvacetidílný britský televizní seriál režiséra Johna Daviese společnosti BBC z roku 1972
 Vojna a mír (film, 1982) – německý film režisérů Stefana Austa, Alexe Engstfelda, Alexandera Kluge a Volkera Schlöndorffa
 Vojna a mír (seriál, 2007) – čtyřdílný koprodukční televizní miniseriál (Itálie/Francie/Německo/Rusko/Polsko) režiséra Roberta Dornhelma z roku 2007

hudební díla
 Vojna a mír (opera) – opera Sergeje Prokofjeva z let 1941 až 1952 (opus 91)

Související články 
Válka (rozcestník)
Vojna
War and Peace, Vol. 1 (The War Disc)